Гига́нт — объект, обладающий большими размерами.
 Гигантизм — очень большой рост, возникающий при избыточной секреции гормона роста.

Мифология 
 Гиганты — в древнегреческой мифологии великаны, родственные богам существа.
 Ётуны — в германо-скандинавской мифологии великаны (турсы) семейства Гримтурсенов, дети Имира.
  — у ацтеков сыновья Тлальтекутли.
 Гиганты — в Библии люди необыкновенного телосложения.
  — в эзотеризме существа других планов существования.

Астрономия 
Звёзды:
 Гигант — тип звёзд со значительно бо́льшим радиусом и высокой светимостью, чем у звёзд главной последовательности.
 Красный гигант — категория звёзд поздних спектральных классов с высокой светимостью и протяжёнными оболочками.
 Голубой гигант — категория звёзд спектрального класса O или B.
 Сверхгигант — одни из самых массивных звёзд.
 Гипергигант — самые мощные, самые тяжёлые, самые яркие и одновременно самые редкие и короткоживущие сверхгиганты.
 Субгигант — бывшая звезда главной последовательности, в ядре которой иссякло водородное топливо.

Планеты:
 Газовый гигант — планета, имеющая значительную долю газа в своём составе (в основном водорода и гелия).
 Водный гигант — класс экзопланет.

Объекты 
 «Гигант» — советский зерносовхоз, первый из десяти, организованных Советской властью.
 «Гигант» — шахта, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.
 «Гигант» — бывший клуб в Ярославле, ныне Ярославский дворец молодёжи.
 «Гигант» — футбольный клуб, г. Грозный.
 «Гигант» — футбольный клуб, г. Воскресенск.
 «Гигант» — крупнейший дирижабль, построенный в России.
 «Гигант» — советское название наибольшего формата грампластинок; соответствует 12-дюймовому .

Художественные произведения 
 «Гигант» — американский фильм 1956 года, режиссёр Джордж Стивенс, премия «Оскар».
 Гигант — испанский фильм 2009 года, режиссёр Адриан Биньез.
 «Гигант» — южнокорейский драматический сериал 2010 года.

Топонимы

Казахстан 
 Гигант — прежнее название села Бидайколь Чиилийского района Кызылординской области.

Россия 
 Гигант — посёлок в Жирятинском районе Брянской области.
 Гигант — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.
 Гигант — посёлок в Сальском районе Ростовской области.
 Гигант — посёлок в Ясногорском районе Тульской области.

Украина 
 Гигант — село в Марьинском районе Донецкой области.

См. также 
 Андре Гигант (1946—1993) — французский рестлер, актёр.